A Supercopa Libertadores 1993 foi a sexta edição deste torneio de futebol que reunia os clubes campeões da Taça Libertadores da América. O campeão foi o São Paulo, do Brasil, que na final venceu a equipe do Flamengo.

Participantes

Tabela

Primeira fase 
 Jogos de ida

 Jogos de volta

Quartas-de-final 
 Jogos de ida

 Jogos de volta

* O Grêmio atuou no Estádio Beira-Rio devido à interdição do Estádio Olímpico pela CONMEBOL.

Semifinais 
 Jogos de ida

 Jogos de volta

* O árbitro argentino Juan Carlos Loustau encerrou a partida no minuto 77, devido a incidentes promovidos pela torcida do Nacional.

Finais 
 1° jogo

 2° jogo

Confrontos 

1993 no futebol
1993